Rd ori RD se poate referi la:

Arte și divertisment

Film și televiziune
 RD, personaj ficțional din seria anime Zoids: Fuzors
 Rainbow Dash, personaj ficțional din spectacolul de televiziune My Little Pony: Friendship Is Magic
 Real Drive, anime realizat de Production I.G
 Red Dwarf, comedie SF, franciză britanică
 Reservoir Dogs, film american din 1992, realizat (scenariu și regie) de Quentin Tarantino

Jocuri video
 Radiant Dawn, o anumită tactică, bazată pe strategia RPG pentru Wii
 Radical Dreamers, rol dintr-un joc (realizat în 1996) bazat pe un anumit text pe Satellaview
 Ratchet: Deadlocked, al patrulea joc din seria Rachet și Clank
 Root Double: Before Crime * After Days, a 2012 visual novel video game